

Géographie

 La ville de Lhassa est la capitale de la région autonome du Tibet en République populaire de Chine.
 La petite Lhassa est le surnom de la ville de Dharamsala en Inde, car elle héberge le  dalaï-lama.
 La plaque de Lhassa est une ancienne plaque tectonique.

Traité

Le  peut se référer à :
 le traité de paix sino-tibétain de 822.
 la Convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet de 1904.

Faune

 Le Lhassa Apso est un petit chien d'agrément originaire du Tibet.

Personnalité

 Lhasa de Sela est une chanteuse américano-mexicaine ayant vécu au Québec (Canada).

Livre 
 Lhassa, étoile-fleur est la version en français parue en 1976 de  par l'écrivain  Han Suyin.
 Lhassa : le Tibet disparu est un ouvrage de l'explorateur et alpiniste autrichien Heinrich Harrer, paru en 1992.

Paronymes 
  ;
 Lassa ville de l'état  du Borno Nigeria qui a donné le nom à une maladie : la fièvre de Lassa ;
 Eyalet de Lahsa, ancienne province ottomane en Arabie.